Rośliny zielone (Chloroplastida Adl i in. 2005, Viridiplantae Cavalier-Smith 1981, Chlorobionta Jeffrey 1982, Chlorobiota Kendrick i Crane 1997) – klad roślin obejmujący zielenice i rośliny telomowe. Wyróżniany jako takson o różnej randze w zależności od ujęcia systematycznego. Wspólnie z krasnorostami i glaukofitami tworzy klad roślin (Archaeplastida, Primoplantae). Wspólną cechą tej grupy roślin jest obecność zielonego barwnika – chlorofilu i podobna budowa komórki (złożonej ze ściany komórkowej zbudowanej z celulozy, błony komórkowej, jądra, cytoplazmy i chloroplastów).

Systematyka 
Z najdawniejszych podziałów tych roślin powstały trzy klady, których przedstawiciele żyją obecnie. Jest to klasa prazynofitów, następnie linia prowadząca m.in. do watkowych i zielenic właściwych oraz linia, której przedstawiciele zaliczani są do taksonu w randze gromady Charophyta (Streptophyta). Z tej linii wyodrębniły się kolejno następujące klasy zielenic: Chlorokybophyceae, klebsormidiofitowe, zrostnice oraz linia, z której powstały ramienicowe i rośliny lądowe (telomowe).

 Drzewo filogenetyczne współczesnych linii rozwojowych roślin zielonych:

Przypisy 

Klasyfikacja biologiczna roślin